Ponizowje (; , Panizouje) – nazwa toponimów w Rosji i na Białorusi

Białoruś
 Panizouje – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Babiniczy
 Panizouje – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Zadrouje

Rosja
 Ponizowje – wieś w obwodzie archangielskim 
 Ponizowje – wieś, centrum osiedla wiejskiego Ponizowskoje w obwodzie smoleńskim
 Ponizowje – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje (obwód smoleński)
 Ponizowje – wieś w rejonie tiomkińskim, w obwodzie smoleńskim

Strony ujednoznaczniające